Дечја песма Евровизије 2004. је друга Песма Евровизије за младе певаче узраста од 8 до 15 година. Одржана је 20. новембра 2004, у -{Håkons Hall}-, Лилехамер, Норвешка и трајала је 2 сата и 15 минута. Тема конкурса је била „Светле нордијске зимске ноћи“. Водитељи вечери су били -{Stian Barsnes Simonsen}- и -{Nadia Hasnaoui}-, а шоу се емитовао у 20 земаља и гледало га је 100 милиона људи. Учествовало је 18 земаља а Француска и Швајцарска су учествовале по први пут. Првобитно је требало да учествују још Немачка и Израел. Такође је било извештаја да је Ирска планирала да се прикључи програму. Конкурс је освојила деветогодишња Марија Исабел из Шпаније са песмом „Antes muerta que sencilla“ (Боље мртав него обичан). Дино Јелусић, који је победио на такмичењу 2003, уручио је награду Марији.

Норвешка је била трећа земља „резерва“ као домаћин конкурса. Европска радиодифузна унија (ЕБУ) је првобитно изабрала телевизију Уједињеног Краљевства да буде домаћин такмичења у Манчестеру. Међутим, ИТВ је повукла овај предлог у мају 2004, због финансијских тешкоћа, тако да је овај шоу пренет у Хрватску, победничку земљу прошлогодишњег издања, 2003. Али, хрватска телевизија је наводно заборавила да обезбеди место на којем би се друго такмичење та дечју песму евровизије могло да одржи. Норвешка радио-телевизија (НРК) се зато понудила да организује ово такмичење.

Учесници

Гласање 

2004 Дечја песма Евровизије
Музички фестивали 2004.